Валандил — имя нескольких людей из легендариума Толкина:
 Валандил — сын Исилдура.
 Валандил — первый князь Андуниэ.